Бон Ер има више значења:
 Бон Ер (Вирџинија)
 Бон Ер (Алабама)